Дубины — деревня в Ярцевском районе Смоленской области России. Входит в состав Петровского сельского поселения. Население — 790 жителей (2007 год). 
 
Расположена в центральной части области в 3 км к юго-востоку от Ярцева, в 6 км южнее автодороги , на берегу реки Ракита. В 4 км севернее деревни расположена железнодорожная станция Милохово на линии Москва — Минск.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в июле 1941 года, освобождена в сентябре 1943 года.

Примечания 

Населённые пункты Ярцевского района